Orquestra Camera Musicae, orquestra amb seu a Tarragona
 Orquestra de Cambra de Mallorca, orquestra de cambra creada el gener del 2017 a Mallorca
 Organització civil i militar, moviment inclòs dins de la Resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial
 Organitzacions Comunes de Mercat, conjunt de normes en el marc de la Política Agrícola Comuna de la Unió Europea
 Òptim climàtic medieval, període de clima excepcionalment càlid que es donà a l'hemisferi nord entre els segles  i